Chamba :
 Chambâ, une ville de l’Inde.
 Châamba, une tribu arabe saharienne.
 Chambas, un peuple du Nigeria et du Cameroun.

Voir aussi 
 La Chamba, une commune française.